Peškovič ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Peškovič (* 1976), slowakischer Fußballspieler
 Michal Peškovič (* 1982), slowakischer Fußballspieler